Der Spitzel steht für:

 Der Spitzel (Maxim Gorki), Erzählung von Maxim Gorki (1907)
 Der Spitzel (Andreas Höfele), Roman von Andreas Höfele (1997)

Filmtitel:
 Der Spitzel (1920), deutscher Stummfilm von Wolfgang Neff 
 Der Spitzel (1972), OT The Stoolie, US-amerikanischer Spielfilm von John G. Avildsen und George Silano 
 Der Spitzel (1983), OT L’indic, französischer Spielfilm von Serge Leroy 
 50 Dead Men Walking – Der Spitzel, britischer Spielfilm (2008)

Fernsehen:
 Der Spitzel, 49. Episode (1978) der Fernsehserie Derrick, siehe Derrick/Episodenliste #Episodenliste

Siehe auch:
 Spitzel
 Spitzl